

Presentación Previa 
La pareja serbia formada por Nikola Ćirić y Goran Tošić son los campeones defensores, pero no pudieron defender su título ya que decidieron no participar en esta edición.

La pareja croata y principales cabezas de serie Marin Draganja y Mate Pavic son los nuevos campeones del torneo tras derrotar en la final a la pareja eslovano-checa formada por Aljaz Bedene y Jaroslav Pospíšil.

Cabeza de serie 

  Marin Draganja /  Mate Pavic (Campeones)
  Aljaz Bedene /  Jaroslav Pospíšil (Final)

  Gero Kretschmer /  Alexander Satschko (Semifinales)
  Antal van der Duim /  Boy Westerhof (Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro principal de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Trnava 2013